För fladdermussläktet, se Macroderma gigas.

Macroderma är ett släkte av svampar. Macroderma ingår i familjen Rhytismataceae, ordningen Rhytismatales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Macroderma